Беркаки́т  — многозначный термин.

 Беркакит — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии. 
 Беркакит — железнодорожная станция на Амуро-Якутской магистрали.

См. также 
 Малый Беркакит — река (бассейн Алдана).